Хайнлайн — может означать:

 Хайнлайн — ударный кратер диаметром 85 км в районе Прометей-Терра на Марсе.

Персоналии 
 Хайнлайн, Роберт (1907—1988) — американский писатель, сценарист и футуролог, один из крупнейших писателей-фантастов.

См. также 
 Хайлайн
 Хайлайнер